Polygyra peninsulae är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1940. Polygyra peninsulae ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
peninsulae